|-
| 178401 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178402 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178403 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178404 - ||  || 17 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 178405 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178406 - ||  || 24 august 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 178407 - ||  || 26 august 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178408 - || 1998 RR || 9 septembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 178409 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178410 - ||  || 14 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178411 - ||  || 13 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178412 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178413 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178414 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178415 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178416 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178417 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178418 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178419 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178420 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178421 - ||  || 19 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178422 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178423 - ||  || 20 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178424 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178425 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178426 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178427 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178428 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178429 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178430 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178431 - ||  || 14 octombrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 178432 - ||  || 14 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 178433 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 178434 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 178435 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178436 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178437 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 178438 - ||  || 23 noiembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178439 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 178440 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178441 - ||  || 14 ianuarie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178442 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178443 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178444 - ||  || 10 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178445 ||  || 10 februarie 1999 ||  || 
|-
| 178446 - ||  || 9 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178447 - ||  || 10 februarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178448 - ||  || 19 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178449 - ||  || 20 martie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178450 - ||  || 6 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178451 - ||  || 14 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178452 - ||  || 18 aprilie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178453 - ||  || 8 mai 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178454 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178455 - ||  || 13 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178456 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178457 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178458 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178459 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178460 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178461 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178462 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178463 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178464 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178465 - ||  || 7 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178466 - ||  || 8 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178467 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178468 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178469 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178470 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178471 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178472 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178473 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178474 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178475 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178476 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178477 - ||  || 11 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178478 - ||  || 8 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 178479 - ||  || 8 septembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178480 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178481 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178482 - ||  || 3 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178483 - ||  || 4 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178484 - ||  || 7 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178485 - ||  || 15 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178486 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178487 - ||  || 8 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178488 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178489 - ||  || 10 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178490 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178491 - ||  || 2 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178492 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178493 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178494 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178495 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178496 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178497 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178498 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178499 - ||  || 4 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 178500 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-